Sabena Aerospace est une entreprise belge créée en  à la suite de sa séparation de Sabena Technics alors détenue par le groupe TAT. Sabena Aerospace est une entreprise de maintenance aéronautique qui gère à ce titre la révision, l’entretien et la réparation d'avions.

Historique

1923 : Sabena Technics 

Créée avec la Sabena en tant que département technique, Sabena Technics devient une filiale .

En 2005, soit trois ans après la faillite de la Sabena, le groupe TAT rachète Sabena Technics.

2014 : Sabena Aerospace 
Au , la branche bruxelloise de Sabena Technics prend son indépendance vis-à-vis du groupe TAT et change de nom au  pour devenir Sabena Aerospace.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Robotisation de la maintenance aéronautique
 Sabena

Liens externes 
 

Entreprise fondée en 2014
Entreprise ayant son siège à Zaventem
Entreprise de l'aéronautique ayant son siège en Belgique
Filiale de la Sabena